Тибо де Блуа — несколько представителей дома де Блуа-Шампань, бывших графами Блуа и носивших одно имя:
 Тибо I де Блуа (ум. в 975), по прозвищу Плут — граф Блуа (960—975) и граф Шартра;
 Тибо II де Блуа (ум. в 1004) — граф Блуа (995—1004), граф Шартра, Тура, Шатодена, Провена и Реймса. Внук предыдущего;
 Тибо III де Блуа (1019—1089) — граф Блуа (1037—1089), граф Шартра, Тура, Шатодена, Провена, Мо и Труа. Иногда его называют графом Шампани под именем Тибо I. Племянник предыдущего;
 Тибо IV де Блуа (ум. в 1152), по прозвищу Великий — граф Блуа (1102—1151), граф Шартра и Мо, затем с 1125 года граф Шампани под именем Тибо II. Внук предыдущего;
 Тибо V де Блуа (ум. в 1191), по прозвищу Добрый — граф Блуа (1151—1191), граф Шартра. Сын предыдущего;
 Тибо VI де Блуа (ум. в 1218) — граф Блуа (1205—1218), граф де Клермон-ан-Бовези. Внук предыдущего.

См. также